В 2018 году население Гаити оценивалось примерно в 10 788 000 человек. В 1950 г. первая официальная перепись выявила общую численность населения в 3,1 миллиона человек. Скученность населения в среднем составляет около 350 человек на квадратный километр, при этом в большей степени люди живут в городских районах, прибрежных равнинах и долинах.

Состав населения 
В расовом отношении население Гаити однородно. 95 % населения составляют потомки чернокожих рабов, завезённых на остров из Западной Африки в колониальное время. Остальные 5 % населения составляют мулаты и потомки европейцев французского, польского, немецкого, испанского и итальянского происхождения. При этом белые испанского происхождения составляют большую часть потомков европейцев и в основном являются выходцами с Кубы и Доминиканской Республики. Чернокожие говорят на креольском и французском языках (оба языка — официальные) и исповедуют вуду и католицизм.

Динамика и структура населения 

Прирост населения в 2008 году составлял 2,453 %. Смертность с 1992 года снизилась с 15 до 10,4 на 100 человек, рождаемость соответственно с 42 до 35,87. Детская смертность снизилась за тот же период со 104 до 63,83 на 1000 младенцев.

Дети до 15 лет составляют 42,1 %, люди трудоспособного возраста (15-65 лет) — 54,4 %, старше 65 лет — 3,5 %

Многие гаитянцы являются ВИЧ-инфицированными. Было установлено, что ВИЧ-инфекцию в 1969 году в США занёс один-единственный житель Гаити.

В результате разрушительного землетрясения 12 января 2010 года население государства сократилось более чем на 270 000 человек.

Примечания

Ссылки 
 Языки Гаити на Ethnologue
 Joshua Project (все народы, языки и др.)